

Нефедовська — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Нефедовська — присілок, Тарногський район, Вологодська область